Stefanoff (en bulgare : Стефанов) peut se référer à :

Patronyme 
  (1894-1979), botaniste bulgare ;
 Christo Stefanoff (1898-1966), peintre bulgare-polonais ;
  (1976-), soprano allemande d'origine bulgare ;
 Petkof Dimiter Stefanoff (1862-19XX), peintre roumain-allemand ;
  (1959-), peintre bulgare vivant en France ;
  (1959-), joueur d'échecs polonais.